Bałtyk – wieżowiec w Poznaniu – wieżowiec położony przy ul. Franklina Roosevelta 22 w Poznaniu, w pobliżu Ronda Kaponiera na osiedlu samorządowym Jeżyce.

Opis 
Wieżowiec wybudowano w miejscu, w którym dawniej stał budynek mieszczący kultowe kino „Bałtyk”. Stąd nadano mu taką nazwę. Oglądany z każdej ze stron, budynek za każdym razem prezentuje się inaczej. Za całość koncepcji architektonicznej budynku odpowiada holenderska pracownia MVRDV pod kierunkiem Nathalie de Vries. Koncepcja powstała we współpracy z polskim biurem architektonicznym „NO Natkaniec Olechnicki Architekci”. Jest to pierwsza polska realizacja holenderskiej pracowni. Generalnym wykonawcą Bałtyku była firma PORR Polska Construction z Warszawy, a inwestorem Garvest Real Estate Cooperatief UA i Grupa Kapitałowa VOX. Powierzchnia budynku wynosi 25 tys. m2, z czego największą część zajmuje powierzchnia biurowa – 12 tys. m2. Na powierzchnię handlową przeznaczono 1350 m2. Kolejne 750 m2 zajmuje restauracja, taras widokowy i „one-room hotel” – penthouse o powierzchni 100 m2. Obiekt pełni głównie funkcję biurową, a dodatkowo handlowo-usługową. Pod budynkiem znajduje się trójpoziomowy parking na 175 samochodów. 2 czerwca 2017 odbyło się uroczyste otwarcie biurowca.

Nagrody 
 2017: Prime Property Prize 2017: nagroda główna branży nieruchomości komercyjnych w kategorii Architektura
 2018: Nagroda Architektoniczna „Polityki”: Ulubieniec publiczności VII edycji, za rok 2017
 2018: Polska Architektura XXL: nagroda główna Grand Prix za rok 2017
 2018: Bryła Roku 2017: wygrana XI edycji plebiscytu serwisu Bryła.pl
 2018: Nagroda im. Jana Baptysty Quadro za najlepiej zaprojektowany i zrealizowany obiekt architektoniczny oddany do użytku w 2017 w Poznaniu
 2020: Życie w Architekturze 2015–2019: Najlepszy Obiekt Komercyjny

Galeria

Zobacz też 
 Kino Bałtyk w Poznaniu

Przypisy 

Wieżowce w Poznaniu
Budynki biurowe w Poznaniu
Poznań
Jeżyce
2017 w Poznaniu